Der Opel Grandland (Modellcode P1UO, bis zum Facelift 2021 Opel Grandland X) ist ein Sport Utility Vehicle des deutschen Automobilherstellers Opel. Das Fahrzeug wurde Mitte April 2017 präsentiert, seine Öffentlichkeitspremiere hatte es auf der Internationalen Automobil-Ausstellung in Frankfurt am Main im September 2017.

Allgemeines 
Zu den Händlern kam der Grandland X am 21. Oktober 2017 zu Preisen ab 23.700 Euro. Entwickelt und gebaut wird das SUV zusammen mit der zweiten Generation des Peugeot 3008, mit dem er sich die EMP2-Plattform teilt. Beide Modelle werden im PSA-Werk im französischen Sochaux gebaut. Seit August 2019 wird der Grandland X im Werk Opel Eisenach produziert. Die Produktion in Sochaux wurde wegen des Umzugs der Produktion Ende 2019 eingestellt.

Im Vereinigten Königreich wird der Grandland X unter dem Markennamen Vauxhall verkauft.

Ab Ende 2019 wurde der Grandland X (neben Zafira Life und Vivaro C) als erstes Opel-Fahrzeug nach 2015 wieder in Russland verkauft.

Eine überarbeitete Version des Fahrzeugs präsentierte Opel im Juni 2021. Fortan wird die vom Opel Mokka B bekannte Frontpartie („Vizor“) verwendet. Zudem entfällt wie beim Opel Crossland künftig das „X“ in der Modellbezeichnung. Die ursprünglich für Oktober 2021 geplante Markteinführung wurde wegen eines globalen Halbleitermangels auf Anfang 2022 verschoben. Als sportlicher gestalteten GSe präsentierte Opel den Grandland im Oktober 2022 mit dem stärkeren Plug-in-Hybrid-Antrieb.

Kooperation mit PSA 
Bereits im Dezember 2012 wurde bekannt, dass neben einem Kleinwagen und einem Van der Nachfolger des Opel Meriva B in Zusammenarbeit mit der Groupe PSA entwickelt wird. Ein Jahr später wurde bekannt, dass die Zusammenarbeit im Kleinwagensegment aufgegeben werde, stattdessen würde die Zusammenarbeit auf leichte Nutzfahrzeuge im B-Segment ausgeweitet werden. Der Grandland X ist nach dem Crossland X das zweite Fahrzeug, das aus dieser Kooperation auf den Markt kommt. Das SUV basiert auf der EMP2-Plattform, auf der auch der 2016 eingeführte Peugeot 3008 der zweiten Generation, der auf dem Genfer Auto-Salon 2017 vorgestellte DS 7 Crossback und der Citroën C5 Aircross aufbauen.

Technische Daten 
Der Grandland X wird mit bereits aus dem Peugeot 3008 bekannten Motoren angeboten. Diese umfassen ein Leistungsspektrum von 88 kW (120 PS) bis 221 kW (300 PS). Ein 1,6-Liter-Dieselmotor mit 74 kW (100 PS) wurde in Deutschland nie offiziell ausgeliefert und entfiel mit der zweiten Preisliste. Ein aufgeladener 1,6-Liter-Ottomotor mit 133 kW (180 PS) wurde im Juli 2018 eingeführt.

Ottomotoren 

Werte in eckigen Klammern gelten für Modelle mit optionalem Getriebe.

Dieselmotoren 

Werte in eckigen Klammern gelten für Modelle mit optionalem Getriebe.

Zulassungszahlen 
Seit dem Marktstart 2017 bis einschließlich Dezember 2022 sind in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 86.508 Opel Grandland neu zugelassen worden. Mit 20.730 Einheiten war 2019 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Weblinks 

 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Kombi
Hybridelektroautomodell